Awasthi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dharani Dhar Awasthi
 Garima Awasthi